Gabrielle steht für:
 ein weiblicher Vorname, siehe Gabriele
 französischer Originaltitel des Spielfilms Gabrielle – Liebe meines Lebens aus dem Jahr 2005
 die vorne durchgeknöpfte Form des Prinzesskleides

Gabrielle ist der Künstlername folgender Personen:
 Gabrielle (Sängerin) (* 1970), britische Sängerin
 Gabrielle Leithaug (* 1985), norwegische Sängerin
 Monique Gabrielle (* 1963), US-amerikanisches Model und Schauspielerin
 Tati Gabrielle Hobson (* 1996), US-amerikanische Schauspielerin